Боровуха — село в Україні, Ратнівському районі Волинської області
 Боровуха — селище міського типу в Вітебській області Білорусі